Села:
 Миколаївка Перша — Одеська область, Подільський район
 Миколаївка Перша — Харківська область, Близнюківський район
 Миколаївка Перша — Харківська область, Куп'янський район

Див. також 
 Миколаївка
 Миколаївка Друга